Spojení písmen C a N může mít různé významy:

CN  
 CN – kód ISO 3166-2 pro Čínu
VKM kód norského dopravce CargoNet
zkratka kanadské železniční společnosti Canadian National Railway
CN Tower – věž v kanadském Torontu
zkratka cetanového čísla
 Metoda CN křivek – výpočet odtoku srážek na malých povodích
 kyanidový anion (CN−) či kyanidová funkční skupina –CN

Cn 
 kopernicium (z latinského Copernicium) – chemický prvek

.cn
 .cn – internetová doména nejvyššího řádu pro Čínu